Noodzakelijke en voldoende voorwaarde
Algemene voorwaarden (Nederland)
Ontbindende en opschortende voorwaarde